Por onde começar, esta lenda da ESAF (escola secundária Alcaides Faria) é um jovem que tem um estatuto de lenda, é um futebolista de enorme qualidade e que trata a bola como a sua princesa, por falar em princesa isso é o que não lhe falta, existe relatos que ele já foi visto a entrar na sua casa, em Alvito S.Pedro, terra que é conhecida por uns grandes strips na sede da Junta de Freguesia, com 4 fêmeas, ele já ganhou o torneio 24 de futebol de Alvito sempre que participou e o ano passado não participou para dar chance aos outros concorrentes, ele ama a sua terra.

Outra coisa que é importante referir é que apesar do seu carisma inagualável ele faz piadas muito fraquitas que se assemelham às piadas de Francisco Costa (Chicão).

Outra coisa importante de ser mencionada é o facto de ele, neste ano de 2021 ter ganho pura massa muscular e de ele relatar em conversas privadas que tivemos acesso que a roupa dele já lhe fica ajustada ao corpo, fruto do seu treino muito intenso.Nesta parte do artigo escrevemos algumas opiniões do tão conhecido e reconhecido "Pepin"

- "Ele é um Deus, mais nada"

- "Maior engatatão de Barcelos, nem dá hipótese"

- "Quando vi que ele ia jogar no torneio 24 de Alvito nem me inscrevi"

- "Ele é muito musculoso, adorei ter tido um date com ele"

- "Ele tem uma aparência muito masculina"

- "O Pepin é o macho mais forte que eu conheci"

"sou esbelto"- Pepin

"Quero a Paula Belchior no ca***"- Pepin 

"Make Alvito Great Again"- Pepin

"Sou rica e poderosa"- Pepin

"Saí do armário, finalmente, assumi"- Pepin

"Amo dar sugadas"- Pepin

"Tou com uma sede moço"- Pepin
Desambiguação